

Architettura 
 Oak Hill – residenza padronale della contea di Fairfax, Virginia

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Oak Hill – città della Contea di Wilcox, Alabama
 Oak Hill – città della Contea di Volusia, Florida
 Oak Hill – città della Contea di Clay, Kansas
 Oak Hill – villaggio della Contea di Jackson, Ohio
 Oak Hill – città della Contea di Davidson, Tennessee
 Oak Hill – città della Contea di Fayette, Virginia Occidentale